Bonnac est un toponyme français qui peut désigner les communes suivantes :
 Bonnac (Ariège), commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Bonnac (Cantal), commune française du département du Cantal, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Bonnac-la-Côte, commune française du département de la Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Bonac-Irazein, commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie.